( „Sankt Josef“) ist der Name folgender Gemeinden in Italien:

 San Giuseppe Jato, Gemeinde in der Provinz Palermo, Italien
 San Giuseppe Vesuviano, Gemeinde in der Provinz Neapel, Italien
 Rima San Giuseppe, Gemeinde in der Provinz Vercelli, Italien
 San Giuseppe di Cassola, Ortsteil von Cassola in der Provinz Vicenza, Italien
 ein Ortsteil von Montecarlo in der Provinz Lucca, Italien
 ein Ortsteil der Gemeinde Mompantero in der Provinz Turin, Italien
 San Giuseppe di Cairo, ein Ortsteil der Gemeinde Cairo Montenotte in der Provinz Savona, Italien

Siehe auch
 Sankt Josef
 Josefskirche
 San Marzano di San Giuseppe, Gemeinde in der Provinz Tarent